Nanino peut désigner :
 Giovanni Bernardino Nanino (vers 1560 - 1623), compositeur italien.
 Giovanni Maria Nanino (1543 ou 1544 - 1607 à Rome), compositeur italien.